Küng är ett efternamn som burits av bland andra

 Hans Küng (1928–2021) schweizisk teolog
 Klaus Küng (född 1940) österrikisk romersk-katolsk präst, biskop i Sankt Pölten
 Andres Küng (1945–2002) estnisk-svensk författare och journalist
 Patrick Küng (född 1984) schweizisk utförsåkare

Tyska efternamn
Estniska efternamn